Brendan Ingle – manager, allenatore di pugilato e pugile irlandese
 Christofer Drew Ingle, noto come Never Shout Never – musicista statunitense
 Doug Ingle – organista e cantante statunitense
 Sophie Ingle – calciatrice gallese